Wackernagel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jacob Wackernagel (1853–1938), schweizisk indogermanist
 Mathis Wackernagel (född 1962), schweizisk hållbarhetsförespråkare
 Philipp Wackernagel (1800–1877), tysk hymnolog
 Wilhelm Wackernagel (1806–1869), tysk germanist

Tyska efternamn